8-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 10 по 27 ноября 1999 года в Новой Зеландии. В турнире принимали участие футболисты, родившиеся после 1 января 1982 года.

Стадионы

Квалификация 

 1.Дебютанты чемпионата мира.
 2.Австралия отобралась на чемпионат мира, обыграв в двухматчевом противостоянии сборную Бахрейна, занявшую 3-е место на чемпионате Азии.

Групповой этап 
 Время — местное.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

Международные соревнования по футболу в Новой Зеландии
1999 год в Новой Зеландии
Ноябрь 1999 года